Bougouni bezeichnet:

 Bougouni (Kreis), Verwaltungseinheit in Mali
 Bougouni (Mali), Ort in Mali
 US Bougouni, Fußballverein in Mali